Glowatzky ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Glowatzky (1909–1999), deutschstämmiger australischer Unternehmer und Mäzen
 Michael Glowatzky (* 1960), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Glowatzki
 Glowazki
 Glowacki
 Glovacki